Bibelbälte kan syfta på:

Bibelbältet (Nederländerna) – ett geografiskt område med en överproportionerlig religiös tillhörighet
Bibelbältet (Sverige) – en inofficiell sociogeografisk term som avser områden präglade av mycket hög frikyrklig aktivitet
Bibelbältet (USA) – en del av USA där den protestantiska kristendomen är mycket stark